Kornijenko (alternative Transkription Kornienko) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Kornienko (* 1954), österreichischer Pianist und Dirigent
 Alexei Alexejewitsch Kornijenko (* 2003), russischer Fußballspieler
 Michail Borissowitsch Kornijenko (* 1960), russischer Kosmonaut
 Oleg Kornijenko (* 1973), kasachischer Fußballspieler